Hints Allegations and Things Left Unsaid — перший студійний альбом американської групи Collective Soul, який був випущений 22 червня 1993 року.

Композиції 
 Shine – 5:05
 Goodnight, Good Guy – 3:35
 Wasting Time – 3:27
 Sister Don't Cry – 3:52
 Love Lifted Me – 3:48
 In a Moment – 3:53
 Heaven's Already Here – 2:13
 Pretty Donna – 1:58
 Reach – 4:21
 Breathe – 3:03
 Scream – 3:00
 Burning Bridges – 3:36
 All – 3:29
 Beautiful World – 3:38

Джерела 
 Hints Allegations and Things Left Unsaid  allmusic
 Hints Allegations and Things Left Unsaid  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Collective Soul